Heathcote steht für:
 Heathcote (New Jersey), Stadt in New Jersey, USA
 Heathcote (Victoria), Stadt in Victoria, Australien

Heathcote ist der Vorname folgender Person:
 Heathcote Williams (1941–2017), britischer Dichter, Schauspieler und Theaterautor

Heathcote ist der Familienname folgender Personen:
 Alastair Heathcote (* 1977), britischer Ruderer
 Bella Heathcote (* 1987), australische Schauspielerin
 Charles Gilbert Heathcote (1841–1913), englischer Tennisspieler, Wimbledon-Teilnehmer 1877–80
 Jane Heathcote-Drummond-Willoughby, 28. Baroness Willoughby de Eresby (* 1934), britische Adlige
 Louis Heathcote (* 1997), englischer Snookerspieler
 Sophie Heathcote (1972–2006), australische Schauspielerin

 Thomas Heathcote (1917–1986), britischer Charakterdarsteller